Lesnoy kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljasny, ort, Minsks voblast,

Ryssland 

 Umba, ort, Murmansk oblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar